Glasgow désigne :

Patronyme 
 Ellen Glasgow (1873-1945), romancière américaine.
 Josephine Burns Glasgow (1887-1969), mathématicienne américaine.

Toponymes

 Glasgow, la plus grande ville de l’Écosse ;
 Glasgow, circonscription du Parlement d'Écosse,
 Glasgow, ancienne circonscription européenne ;
 Port Glasgow, Inverclyde.

Les villes suivantes tirent leur nom de la première :

 Glasgow, une ville du comté de New Castle, Delaware
 Glasgow, un village du comté de Scott dans l'Illinois.
 Glasgow, Kentucky
 Glasgow, Missouri
 Glasgow, Montana
 Glasgow, Pennsylvanie
 Glasgow, Virginie
 Glasgow, Virginie-Occidentale

 Glasgow, Ontario
 New Glasgow, Nouvelle-Écosse

 Glasgow Range

Autres
 Glasgow Haskell Compiler, compilateur libre pour le langage Haskell
 En médecine, l'échelle de Glasgow est utilisée pour déterminer le score de l'état de conscience d'une personne.
 Glasgow est un groupe de rock français.